Il singolare del torneo di tennis Prague Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Kodeš, Jr. che ha battuto in finale Thomas Enqvist 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Václav Roubíček (quarti di finale)
 Frédéric Fontang (primo turno)
 Paolo Pambianco (secondo turno)
 Tomáš Anzari (secondo turno)

 Vladimir Gabričidze (secondo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Tom Nijssen (secondo turno)
 José Antonio Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1991